Гонсалу Фору (, родился 14 апреля 1982 года в Лиссабоне) — португальский регбист, выступавший на позиции винга (крыльевого) и центра (центрового).

Биография 
Выступал на протяжении своей карьеры за КДУЛ и «Лузитануш» (в Европейском кубке вызова). За сборную Португалии до 19 лет участвовал в , занял 12-е место в группе B. В основной сборной выступал в 2007—2017 годах, в 64 играх набрал 110 очков благодаря 22 попыткам; в 2007 году в составе сборной сыграл на Кубке мира, сыграв один матч против Италии (поражение 5:31).

Помимо этого, Фору выступал за , играя за неё на чемпионатах мира 2009 и 2013 годов, а также на  (серебряные призёры).

По образованию — архитектор.

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты Португалии
Игроки РК КДУЛ
Игроки РК «Лузитануш»
Игроки сборной Португалии по регби
Игроки сборной Португалии по регби-7
Чемпионы Европы по регби-7